John Marston kan henvise til blandt andre:

 John Marston (1575-1634), engelsk dramatiker
 John Westland Marston (1819-1890), engelsk dramatiker